В Магаданской области по состоянию на 1 октября 2021 года находятся 72 населённых пункта, в том числе: 
 25 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), среди которых: 
 2 города (Магадан и Сусуман), 
 23 посёлка городского типа (рабочих посёлка), из них 2 без населения;
 47 сельских населённых пунктов (из них 10 без населения).

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по 1 городу областного значения и 8 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 1 городской округ и 8 муниципальных округов).

Численность населения населённых пунктов приведена по данным переписи населения по состоянию на 1 октября 2021 года.

Город областного значения (городской округ) город Магадан

Районы (муниципальные округа)

Ольский

Омсукчанский

Северо-Эвенский

Среднеканский

Сусуманский

Тенькинский

Хасынский

Ягоднинский

Упразднённые населённые пункты 
В 2014—2019 годах некоторые населённые пункты области были упразднены.

См. также 
 Городские населённые пункты Магаданской области
 Административно-территориальное деление Магаданской области
 Население Магаданской области

Примечания 

 
Магаданская область